Boniewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Boniewo, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Boniewo, un village dans la voïvodie de Lublin.